Орфанов — фамилия:

 Орфанов Владимир — советский футболист, защитник клуба «Ротор», Волгоград.
 Орфанов, Михаил Иванович (1847—1884) — русский писатель-беллетрист.

См. также 
 Орфан